Yamauchi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Takeo Yamauchi
 S. Yamauchi